Rein Agur (1935-), un metteur en scène estonien.

Voir aussi 
 Agur Jaunak, une chanson basque
 Saint Agur, une marque de fromage à pâte persillée, propriété du Groupe Savencia Fromage & Dairy